Borowy Młyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Borowy Młyn, village du powiat de Bytów, dans la voïvodie de Poméranie
 Borowy Młyn, village du powiat de Kwidzyn, dans la voïvodie de Poméranie
 Borowy Młyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Borowy Młyn, village de la voïvodie de Lubusz
 Borowy Młyn, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Borowy Młyn, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie